Алеутская депрессия — область пониженного атмосферного давления над северной частью Тихого океана. Центр этой области располагается в районе Алеутских островов.

Алеутская депрессия является одним из основных центров действия атмосферы Северного полушария.

Депрессия наиболее интенсивна в зимний период, тогда же и смещается на юго-запад до п-ова Камчатка, а летом смещается к северному полюсу и почти исчезает.

Примечания

См. также 
 Полярная депрессия
 Азиатская депрессия

Циклоны
Алеутские острова